A Paróquia São João Batista (Dourado) está localizada no centro da cidade do município de Dourado.

História 
A Paróquia de São João Batista, foi criada em 17 de maio de 1898 (curato: 1876). Foi desmembrada por dom Lino Rodrigues de Carvalho, de Brotas de onde era vigário o Cônego Ezequias Galvão de Fontoura.

Ver também 
 Paróquias da Diocese de São Carlos

Ligações externas 
 

Joao Batista, Sao, Paroquia
Templos católicos romanos
Igrejas de São Paulo (estado)
Dourado (São Paulo)
Fundações no Brasil em 1886